

Населені пункти та їхні частини

 Бжезе — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бжезе — село в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжезе — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Бжезе — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Бжезе — село в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Бжезе — село в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Бжезе — село в гміні Клай Велицького повіту Малопольського воєводства
 Бжезе — село в гміні Жечениця Члуховського повіту Поморського воєводства
 Бжезе — село в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжезе — село в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Бжезе — село в гміні Віслиця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжезе — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства
 Бжезе — село в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Бжезе — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Бжезе — село в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Бжезе — село в гміні Пежув Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Бжезе — частина міста Ополе в Опольському воєводстві
 Бжезе — частина міста Ратибор у Рациборському повіті Сілезького воєводства
 Бжезе — частина села Кальськ у гміні Сулехув Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Бжезе — частина села Насцишова в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Бжезе — частина села Шимбарк у гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Бжезе — частина села Садек у гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Бжезе — частина села Янчова в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Бжезе — частина села Більсько в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Бжезе — частина села Ліпниця-Велика в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Бжезе — частина села Кросна в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Бжезе — частина села Кшеславиці в гміні Рацеховіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Бжезе — частина села Ліхвін у гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Бжезе — частина села Тужа в гміні Жепенник-Стшижевський Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Бжезе — частина села Пісажова в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Бжезе — частина села Пстронгова (Пстронґова) в гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Бжезе — осада в гміні Ренчно Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Бжезе — осада в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки